Democràcia Cristiana Guatemalteca, partit polític històric de Guatemala
 Montenegro Democràtic (del seu nom en montenegrí Demokratska Crna Gora), partit polític de Montenegro
 Diari Oficial del Consell General, diari oficial del Consell General d'Andorra
 Deutsche Cichliden-Gesellschaft, associació d'estudiosos dels cíclids d'Alemanya
 RKSV DCG (de l'acrònim en neerlandès Door Combinatie Groot), club de futbol de la ciutat d'Amsterdam, als Països Baixos
 Gramàtica de clàusules definides (del seu nom en anglès Definite Clause Grammar), forma d'expressió de les relacions gramaticals utilitzada pel llenguatge de programació Prolog